Зелёный Кут () — село, относится к Подольскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 343 человека. Почтовый индекс — 66320. Телефонный код — 4862. Занимает площадь 0,7 км². Код КОАТУУ — 5122980804.

Местный совет 
66320, Одесская обл., Подольский р-н, с. Борщи, ул. Октябрьской революции, 11

Ссылки 
 Зелёный Кут на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подольского района (Одесская область)